Калера има више значења:
 Калера (Алабама)
 Калера (Оклахома)